

Edifici
 Gewandhaus – sala da concerti di Lipsia
 Gewandhaus – palazzo di Dresda, ora un hotel

Altro
 Gewandhausorchester – orchestra sinfonica di Lipsia